Akuliarusikassak bezeichnet:
 Akuliarusikassak (Berg, Kangerluarsuk), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akuliarusikassak (Berg, bei Maamorilik), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland